Стивен Прессфилд () (родился 1 сентября 1943 года) — американский писатель и сценарист.
Прессфилд — автор и соавтор 34 сценариев кинофильмов, автор исторических романов преимущественно о Древней Греции и научно-популярных книг. Его роман о спартанцах и битве при Фермопилах «Врата огня» () изучают в Военной академии и Военно-морской академиях США. Эта книга и еще два романа Прессфилда занимали верхние строчки в списке бестселлеров Греции.

Биография 
Прессфилд родился в Порт-оф-Спейн, Тринидад и Тобаго, где его отец служил в ВМС США. В 1961 году окончил школу в Плезантвилле , Нью-Джерси .
В 1965 году окончил Университет Дьюка, в 1966 году поступил на службу в Корпус морской пехоты США.

В 1971 году Стивен Прессфилд переезжает в Нью-Йорк, устраивается на свою первую работу в рекламное агентство Benton & Bowles копирайтером за $150 в неделю. Однажды, переписывая рекламный текст для производителя корма для собак, он задумался о том, не стоит ли заняться чем-то более стоящим? Прессфилд решил уволиться и написать роман
.

Первая проба пера была неудачной — первые три романа не были опубликованы. В последующие годы Стивен Прессфилд зарабатывал на жизнь самыми разными способами. Он работал таксистом и барменом в Нью-Йорке, учителем в Новом Орлеане, трактористом в Калифорнии, разнорабочим на буровой в Луизиане, санитаром в психиатрической лечебнице, сборщиком фруктов в штате Вашингтон. Свой путь к писательской карьере, включая период, когда ему пришлось жить в собственной машине, Прессфилд описал в книге «Война за креатив» ().

С 1980 года Прессфилд 15 лет работает сценаристом в Голливуде, став за это время автором и соавтором 34 сценариев, по 6 из них были сняты фильмы .

В 1995 году впервые была опубликована его книга, ей стала «Легенда Багера Ванса»(), по которой в 2000 году Роберт Рэдфорд снял одноименный фильм, в главных ролях снялись Уилл Смит, Шарлиз Терон и Мэтт Деймон.

Второй опубликованной книгой стал роман о спартанцах и битве при Фермопилах «Врата огня» (). Её изучают в Военной академии США и Военно-Морской академии США.

В 2003 году романы Прессфилда «Врата огня» (), Приливы войны () и «Последняя из амазонок» () занимали соответственно 1, 5 и 8 строчку бестселлеров Греции.
В сентябре этого же года город Спарта (Греция) выбрал Прессфилда почетным гражданином.

В 2012 Прессфилд вместе со своим агентом Шоном Койном () основал издательский дом Black Irish Books  ..

Библиография

Художественные произведения 
 
 
 
 
 
 
 The Legend of Bagger Vance(1995)
 The Profession (2011)

Научно-популярная литература 
 
 
 The Warrior Ethos (2011)
 Turning Pro (2012)

Работа в кино

Сценарии

Экранизации

Другое 
Стивен Прессфилд также снялся в роли одного из историков в документальном фильме 2007 года «Last Stand of the 300», производство The History Channel.

Онлайн-продукты 
 Writing Wednesdays  — обновляемая блог-версия «Войны за креатив».
 The Warrior Ethos 
 It’s the Tribes, Stupid — блог об афганских племенах.
 War Stories 
 The Creative Process  — интервью с творческими людьми, работающими в самых разных областях.

Примечания

Источники 

Pressfield, Steven. (2012 ed.). "War of Art". New York/Los Angeles: Black Irish Books. ISBN 978-1-936891-02-3
Pressfield, Steven. (2012 ed.). "Turning Pro". New York/Los Angeles: Black Irish Books. ISBN 978-1936891-03-0

Ссылки 
 Steven Pressfield Official Website 
 Part of Learn From My Life
 Steven Pressfield leads discussion about The Creative Battleground as guest host of LitChat 
 Steven Pressfield's "Writing Wednesdays" series 
 New York Times Blog "At War" features article about Steven Pressfield's blog and the "One Tribe At A Time" paper, by Major Jim Gant 

Сценаристы США
Сценаристы по алфавиту
Писатели по алфавиту